De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2011 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 5 juni 2011 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc 
Johann Zarco kreeg 20 seconden straftijd na een onreglementaire inhaalactie in de laatste ronde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Catalonië